Böttchergasse steht für:

 Böttchergasse (Danzig), siehe Liste von Straßen in Danzig
 Böttchergasse (Gera), Thüringen
 Böttchergasse (Weimar), Thüringen

Siehe auch:
 Böttchergäßchen, Leipzig
 Böttcherstraße (Bremen)